w Polsce
 Lubań – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim
 Lubań – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma
 Lubań – gmina wiejska
 Lubań – dawna gromada
 Lubań – potok, dopływ Krośnicy
 Lubań – szczyt Pasma Lubania

 na Białorusi
 Lubań – agromiasteczko w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim
 Lubań – miasto w obwodzie mińskim, w rejonie lubańskim
 Lubań – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim
w Rosji
 Lubań – miasto w obwodzie leningradzkim

Zobacz też 
 Lubań Śląski
 Wierch Lubania
 Luboń, Lubiń
 Łubań